Професіональна футбольна група А 2011–12 — 88-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона вперше здобув Лудогорець.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Локомотив (Пловдив) візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2012—2013 як фіналіст Кубку Болгарії 2011—2012.

Позначення:

Результати 
<div align=center>
</div align=center>

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Професіональна футбольна група А на soccerway 

2011–12
Болгарія
Болгарія
2011 у болгарському спорті
2012 у болгарському спорті